Municipio de Kingston puede referirse a:

 Municipio de Kingston (Dakota del Norte), municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Kingston (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Kingston (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Kingston (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.
 Municipio de Kingston (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Kingston (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Kingston (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Kingston (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.